Historiën (Oudgrieks:  / Historíai; Latijn: Historiae) is de titel van verscheidene geschiedwerken:
 Historiën (Herodotos), een geschiedwerk in het Oudgrieks van Herodotos (ca. 485 - 425/420 v.Chr.);
 Historiai, een fragmentarisch overgeleverd geschiedwerk in het Oudgrieks van Timaeus van Tauromenium (2e helft 4e eeuw v.Chr.);
 Historiën (Polybios), een geschiedwerk in het Oudgrieks van Polybios (203 - 120 v.Chr.);
 Historiae, een fragmentarisch overgeleverd geschiedwerk in het Latijn van Sallustius (86 - 35 v.Chr.);
 Historiae, een  geschiedwerk in het Latijn van Tacitus (ca. 56-117);
 Historiën (Agathias), een Grieks geschiedwerk van Agathias Scholastikos (6e eeuw)
 Nederlandsche Historien, een door Tacitus geïnspireerd geschiedwerk in het (vroeg)Nieuwnederlands van P.C. Hooft (1581 - 1647).